Switchback bezeichnet:

 Switchback – Gnadenlose Flucht, einen Film
 Switchback (ZDT’s Amusement Park), eine Achterbahn